Birgfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Birgfeld (* 1937), deutscher bildender Künstler
 Eduard Birgfeld (1887–1939), deutscher Schachkomponist
 Helene Wenck-Birgfeld (1896–1965), deutsche Keramikerin, Bildhauerin und Kunsthandwerkerin